NCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nachingwea (Tanzania)
 nch – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl huaxteca centrale